FX — аббревиатура, которая имеет следующие значения:
  — спецэффекты (термин, используемый также в звукозаписи).
 FX — кабельный телеканал, принадлежащий Fox Entertainment Group.
 Валютный рынок Форекс.
 FX — Foreign eXchange - иностранная валюта
 Fighter Experimental — программа, развёрнутая ВВС США в 1960-х годах, целью которой была разработка истребителей четвёртого поколения и результатом которой, в частности, стало создание самолёта F-15 Eagle.
 AMD FX — семейство процессоров компании Advanced Micro Devices.
ФХ - общежитие РХТУ им. Д.И. Менделеева (г. Москва ул. Вилиса Лациса 19к1)
LEAD WMS FX - система управления складом от LogistiX (www.leadwms.ru)

Также аббревиатурой FX иногда ошибочно обозначают браузер Mozilla Firefox (вместо рекомендуемых сокращений Fx или fx).